Boo puede referirse a:

Boo, una parroquia del concejo asturiano de Aller, en España.
Boo de Piélagos, una localidad del municipio de Piélagos, Cantabria, España.
Boo de Guarnizo, una localidad del municipio de El Astillero, Cantabria, España.
Boo, un lenguaje de programación.
Boo, un personaje de Super Mario.
Boo, un perro de pomerania que se convirtió en una sensación en Internet.
Majin Boo, un personaje de Dragon Ball.